Kapingamarangi (atol), een atol en gemeente in de Micronesische deelstaat Pohnpei
 Kapingamarangi (taal), een Austronesische taal, onder meer gesproken op bovenstaand atol